Бам ( — Bam, произносится [bæm]) — город на юго-востоке Ирана в провинции Керман. Население — 91 тыс. жителей (2005). Железнодорожная станция на линии Тегеран — Бам. В 2009 году завершено строительство железной дороги на Захедан.

История 
Расположенный на высоте около 1100 м над уровнем моря, город вырос вокруг древней крепости Арг-и Бам ( — Arge Bam) на Великом шёлковом пути.

26 декабря 2003 года Бам пережил разрушительное землетрясение (6,6 баллов), унёсшее жизни более 26 тысяч горожан и разрушившее бо́льшую часть глиняных строений исторического города. Правительство Ирана осуществило программу восстановления города.

После землетрясения порядком разрушенная крепость в 2004 году была включена в список всемирного наследия и список всемирного наследия, находящегося под угрозой (из этого списка объект исключен в 2013 году).

Арг-е Бам 
 
Городская цитадель была предположительно основана более 2500 лет назад. Является одним из крупнейших глиняных сооружений в мире. Площадь — около 180 000 м², стены 6—7 м высотой и длиной около 1815 м. Землетрясение разрушило до 80 % сооружения. Проводятся восстановительные работы, при финансовой и технической поддержке Японии, Франции и Италии.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Digital Silk Roads Project — Citadel of Bam. Photos and movies
 ещё фото…
 
 Travel magazine story on Bam as a tourist destination
 Newspaper item: «The Lost Beauty that was Bam»
 BBC story: «Bam: Jewel of Iranian heritage»
 Population figures from World-Gazetteer.com 
 Digital Silk Roads Project — Citadel of Bam. Photos and movies
 To Bam & back by Asghar Riahi
 BBC news report
 CNN news report
 CNN report on rescue efforts
 IRINNews.org «Special on Bam three months on»
 IRINNews.org «Tehran lowers Bam earthquake toll»
 ICOMOS Heritage at Risk 2004/2005: The Bam Earthquake
 UNESCO World Heritage in Danger 2004 — Iran: Glimmers of hope in Bam

Города Ирана
Города Шёлкового пути
Керман (остан)